Distrikt Magdalena (spanisch Distrito de Magdalena) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

* Distrikt Magdalena (Cajamarca), in der Provinz Cajamarca (Region Cajamarca)
 Distrikt Magdalena (Chachapoyas), in der Provinz Chachapoyas (Region Amazonas)